Seznam korpusov z zaporedno številko 77.

Seznam 
 Pehotni
 77. strelski korpus (ZSSR)
 77. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi